Robert Webb (acteur), Brits acteur
Robert D. Webb, Amerikaans filmregisseur